UFO – Niezidentyfikowany Obiekt Latający
 NOL – wyróżnik powiatu olsztyńskiego na polskich tablicach rejestracyjnych
 NOL – album bluesowego zespołu Breakout